Horst Oehlke ist der Name folgender Personen:
* Horst Oehlke (Admiral) (1924–2001), deutscher Flottillenadmiral der Bundesmarine
 Horst Oehlke (Designer) (1931–2010), deutscher Designer und Designtheoretiker